Ali MacGraw (1939), Amerikaans actrice en model
 Charles McGraw, Amerikaans acteur
 Melinda McGraw (1963), Amerikaans actrice
 John McGraw, republikeins gouverneur van de staat Washington van 1893 tot 1897
 Warren McGraw, long serving politician and trial lawyer in West Virginia
 Jay McGraw (1979), Amerikaans producer, schrijver van zelfhulpboeken en zoon van Phil McGraw
 Tug McGraw (1944-2004), Amerikaans honkbalspeler en vader van Tim McGraw
 Phil McGraw (1950), Amerikaans psycholoog en tv-persoonlijkheid
 Tim McGraw (1967), Amerikaans "country en western"-ster